Sezon 2013 w Blancpain Endurance Series – trzecia edycja serii wyścigowej Blancpain Endurance Series. Sezon rozpoczął się 14 kwietnia na Monzy, a zakończył się 22 września na Nürburgringu, po rozegraniu 5 rund. Sezon miał tyle samo i takie same rundy. Tytuł mistrzowski wśród kierowców po raz pierwszy Maximilian Buhk, natomiast mistrzostwo wśród zespołów przypadło zespołowi Marc VDS Racing Team. Mistrzostwo kierowców Pro-Am Cup zdobył Lucas Ordóñez, mistrzostwo zespołów Pro-Am Cup Nissan GT Academy Team RJN, triumfatorem w klasyfikacji Gentlemen wśród kierowców zostali Jean-Luc Beaubélique, Patrice Goueslard i Jean-Luc Blanchemain oraz triumfatorem w klasyfikacji Gentlemen wśród zespołów został SOFREV Auto Sport Promotion.

Lista startowa 
8 kwietnia 2013, SRO udostępniło prowizoryczną listę startową na pierwszą rundę na Monzy.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Puchar Pro

Puchar Pro-Am

Puchar gentlemenów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2013
2013 w sportach motorowych
2013 w Europie